EDWI steht für:
 Bahnhof Dortmund-Wickede (DS100-Code), siehe Wickede (Dortmund) #Verkehr
 Wilhelmshaven „JadeWeserAirport“ (ICAO-Code)

Abkürzung